

Persone 
Agostino Pareto (1773-1829) – politico genovese, padre di Lorenzo Niccolò
Bartolomeo Pareto o Bartolomeo Trincherio di Pareto (-1464) – sacerdote e cartografo genovese
Benedetto Pareto (XV secolo) – beato cattolico, testimone di una apparizione mariana
Domenico Pareto (1804-1898) – diplomatico e politico genovese
Graziella Pareto (1889-1973) – soprano spagnolo
Lorenzo Antonio Damaso Pareto, detto Damaso (1801-1862) – letterato, traduttore e politico genovese, fratello maggiore di Domenico e Raffaele
Lorenzo Niccolò Pareto (1800-1865) – geologo e politico italiano
Luis Pareto González (1928) – politico cileno
Paula Pareto (1986) – judoka argentina
Raffaele Pareto (1812-1882) – ingegnere italiano, padre di Vilfredo
Vilfredo Pareto (1848-1923) – economista e sociologo italiano, figlio di Raffaele

Altro 
Pareto – comune italiano
Pareto Group – multinazionale norvegese del settore finanziario